Lobetans – historyczna nazwa obronnej osady celtoberyjskiej w prowincji Tarraconensis.
 Lobetans – historyczna (1366) nazwa wsi w Polsce, w gminie Bukowsko lokowana na prawie niemieckim.